

Населені пункти та їхні частини

 Боґухвала — місто в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Боґухвала — гміна в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Боґухвала — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боґухвала — частина села Кікул-Весь у гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боґухвала — лісова осада в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Богухвала

Примітки